ADF kan avse:

 ADF – en amerikansk konservativt kristen ideell organisation, se Alliance Defending Freedom
 ADF – utrustning i ett flygplan som bestämmer riktningen till en radiofyr, se Automatic Direction Finder
 ADF – en militära organisation Australian Defence Force som ansvarar för försvaret av Australien, se Australiens försvarsstyrkor
 ADF-Nalu – en ugandisk rebellgrupp